Kieniewicz:
 Agata Maria Młynarska-Kieniewicz
 Bolesław Kieniewicz
 Hieronim Władysław Kieniewicz
 Jan Kieniewicz
 Stefan Kieniewicz

Zobacz też